Viimsi  se poate referi la:

Diviziuni administrative
 Viimsi (Estonia), comună (vald) în Regiunea Harju, Estonia

Localități
Viimsi (Viimsi), târgușor (alevik), reședința comunei Viimsi (Estonia)